Премия «Гойя» за лучшую работу художника (Исп.: Premio Goya a la mejor dirección artística) один из наград на Кинопремии Гойя.

Лидерами по количестве статуэток являются Феликс Мурсия — 5 статуэток и Хиль Паррондо с 4 статуэтками.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»